Italia
 Basilica di San Siro a Genova
 Chiesa di San Siro a Bargagli
 Chiesa di San Siro a Borgo San Siro
 Chiesa di San Siro a Campomorone 
 Chiesa di San Siro a Castelletto Monferrato
 Chiesa di San Siro a Codogna, nel comune di Grandola ed Uniti
 Chiesa di San Siro a Coenzo, frazione di Sorbolo Mezzani
 Chiesa di San Siro di Struppa a Genova, nel quartiere di Struppa
 Chiesa di San Siro a Genova, nel quartiere di Nervi
 Chiesa di San Siro a Lasino, frazione di Madruzzo
 Chiesa di San Siro a Lomazzo
 Chiesa di San Siro a Nizza Monferrato
 Chiesa di San Siro a Ozzero
 Chiesa di San Siro a Paruzzaro
 Chiesa di San Siro a Santa Margherita Ligure
 Chiesa di San Siro a Sospiro
 Chiesa di San Siro a Vezzano Ligure
 Chiesa di San Siro a Viggiù

 Svizzera
 Chiesa di San Siro a Breggia 
 Chiesa di San Siro a Canobbio
 Chiesa di San Siro a Carabbia (Lugano)
 Chiesa di San Siro a Faido
 Chiesa di San Siro a Novaggio